

Geografia 
 Chula – comune nella contea di Livingston, Missouri, Stati Uniti d'America
 Rio Chula – fiume nel bacino idrografico del Rio delle Amazzoni

Persone 
 Jorge Chula – calciatore portoghese

Altro 
 Ordine di Chula Chom Klao – ordine cavalleresco del Regno del Siam

Pagine correlate 
 Chula Vista (disambigua)